Amerikai Egyesült Államok
Canaan (város, Connecticut)
Canaan (statisztikai település, Connecticut)
Canaan (Indiana)
Canaan (Maine)
Canaan (Mississippi)
Canaan (város, New Hampshire)
Canaan (statisztikai település, New Hampshire)
Canaan (New York)
Canaan (Nyugat-Virginia)
Canaan (Pennsylvania)
Canaan (város, Vermont)
Canaan (statisztikai település, Vermont)

 Trinidad és Tobago
Canaan, település Tobago szigetén